Poco (band), een Amerikaanse countryrock band
Poco (muziekterm), van oorsprong een Italiaanse muziekterm, en betekent "een beetje"